Милфорд () — город в юго-западном Нью-Хейвене, в штате Коннектикут, США.

По подсчетам бюро переписи населения в 2000 году население города составляло 50 594 человек. К 2008 году численность населения выросла до 51 242 человек.

История 
поселение основано в 1639 году в составе колонии Нью-Хейвен.

После Второй мировой войны подвергся субурбанизации. Также Милфорд стал штаб-квартирой нескольких транснациональных корпораций, включая бритвенную компанию Schick.

См. также 
 Остров Чарльз

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Коннектикута
Населённые пункты округа Нью-Хейвен